Jméno a příjmení James Holmes nese více osob:

 James Holmes (fotbalista) (1869–?) – anglický fotbalista
 James Holmes (herec) – britský herec
 James Holmes (malíř) (1777–1860) – britský malíř
 James Holmes (vrah) (* 1987) – odsouzený za střelbu v kině Aurora roku 2012
 James S. Holmes (1924–1986) – americký překladatel, básník a translatolog žijící v Nizozemsku